Kaštel est une localité de Croatie située en Istrie, dans la municipalité de Buje, dans le comitat d'Istrie.
 Le Château Kaštel à Temerin est situé à Temerin, dans la province de Voïvodine et dans le district de Bačka méridionale, en Serbie.